Арсенат серебра(I) — Ag3AsO4, неорганическое соединение, серебряная соль мышьяковой кислоты. Твёрдые, тёмно-коричневые кубические кристаллы. Нерастворим в воде (ПР = 1,0), растворим в растворах кислот и водном растворе аммиака.

Образуется в виде характерного осадка при действии на раствор арсенатов водорастворимых солей серебра:

 

Данная реакция является качественной на арсенат-ион.

Арсенат серебра ядовит, и, вероятно, канцерогенен (как и сам мышьяк).

Примечания 

Соединения серебра
С